Rietumu Bank (bank), een Letse bank, opgericht in 1992.
 Rietumu-Delfin, eerder 'Rietumu Bank', een Letse wielerploeg.